Il doppio del Monte Carlo Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Leander Paes e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Paes ha fatto coppia con Martin Damm, ma ha perso nel 2º turno contro Mahesh Bhupathi e Radek Štěpánek.

Zimonjić ha fatto coppia con Fabrice Santoro, ma ha perso in finale contro Jonas Björkman e Maks Mirny 6–2, 7–6(2).

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jonas Björkman /  Maks Mirny (campioni)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (finale)
  Martin Damm /  Leander Paes (secondo turno)

  Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno) 
  Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale) 
  Leoš Friedl /  Julian Knowle (secondo turno) 
  Stephen Huss /  Pavel Vízner (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Monte Carlo Masters 2006
ATP Tour 2006